Lista över kommuner i provinsen Venedig  i regionen Veneto, Italien.
Annone Veneto
Campagna Lupia
Campolongo Maggiore
Camponogara
Caorle
Cavallino-Treporti
Cavarzere
Ceggia
Chioggia
Cinto Caomaggiore
Cona
Concordia Sagittaria
Dolo
Eraclea
Fiesso d'Artico
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Fossò
Gruaro
Jesolo
Marcon
Martellago
Meolo
Mira
Mirano
Musile di Piave
Noale
Noventa di Piave
Pianiga
Portogruaro
Pramaggiore
Quarto d'Altino
Salzano
San Donà di Piave
San Michele al Tagliamento
San Stino di Livenza
Santa Maria di Sala
Scorzè
Spinea
Stra
Teglio Veneto
Torre di Mosto
Venedig
Vigonovo

 
Kommuner i Venedig